Pułki (regimenty) piechoty (strzelców) noszące numer „161”:

Armii Imperium Rosyjskiego
 161 Aleksandropolski Pułk Piechoty (ros. 161-й пех. Александропольский полк) 1874-1918 (zob. Aleksandropol)

Armii francuskiej
 161 Pułk Piechoty (franc. 161ème Régiment d'Infanterie) 1914-1918

Armii Stanów Zjednoczonych
 161 Pułk Piechoty (ang. 161st Infantry Regiment)
 
Armia Cesarstwa Niemieckiego
 10 Reński Pułk Piechoty Nr 161 (niem. 10. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 161) 1897-1919

Wehrmachtu
 161 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 161) 1939-1942 → 161 Pułk Grenadierów (zob. 81 Dywizja Piechoty)
 161 Pułk Piechoty Landwehry (niem. Landwehr-Infanterie-Regiment 161) sformowany w 1919 roku w Lötzen